Рекс (Rex) e латинска дума и може да се отнася за:

 Рекс, латинското название за крал, цар (виж: Древноримски царе)
 Римските политици Квинт Марций Рекс
 Рекс, малко мъжко име
 Рекс, фамилно име
 Рекс, няколко града в САЩ
 Рекс (река), река в Вашингтон (щат), САЩ
 Рекс, видове мотори
 Комисар Рекс – австрийски сериал

Вижте също 
 Тиранозавър Рекс, Tyrannosaurus rex, най-прочутият динозавър